Добротица може да се отнася за
 деспот Добротица – владетел на Карвунското деспотство във втората половина на XIV век;
 село Добротица, област Силистра
 село Добротица, област Търговище